Het ATP-toernooi van Montreal/Toronto 1990 (met de officiële naam Canadian Open 1990) werd gespeeld van 23 tot en met 29 juli 1990. Er werd gespeeld op hardcourtbanen van het National Tennis Centre in de Canadese stad Toronto.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste teams

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
  Officiële website
 Enkel schema
 Dubbel schema

Toronto
1990